Csurka ist der Familienname folgender Personen:

 István Csurka (1934–2012), ungarischer Journalist, Schriftsteller und Politiker
 László Csurka (1936–2020), ungarischer Schauspieler